Ибрагим-бек Иса-бек оглы Гайдаров (3 августа 1879, Дербент — 23 сентября 1949, Анкара) — инженер-путеец, депутат Государственной думы III созыва от Дагестанской области и Закатальского округа.

Биография 

Ибрагим-бек родился в семье Иса-бека Гайдарова (около 1851-?) и его жены Хаджар Асвад-ханум Ибрагимовой. 

Лезгин. Мусульманин. По происхождению бек, то есть дворянин. Окончил Темир-Хан-Шуринское реальное училище (1897 год). В 1907 году он окончил Санкт-Петербургский институт путей сообщения. Владел домом. Был масоном. В  1907 году был одним из руководителей бакинского общества "Нашри-маариф" (Просвещение).

Член 3-й Государственной Думы 
14 октября 1907 избран в Государственную думу III созыва от общего состава выборщиков Дагестанской области и Закатальского округа. До 1910 года входил в социал-демократическую фракцию, затем перешёл в Мусульманскую фракцию. По сведениям охранного отделения вышел из социал-демократической фракции вместе с Ф. Н. Чиликиным и Ф. А. Кузьмо (оба остались беспартийными) после того, как думские социал-демократы отказалась выступить с резкой речью, составленной лично Троцким, на тему внешней политики, проводимой министром иностранных дел, в связи с запросом о Боснии и Герцеговине. Фракция нашла эту речь слишком резкой и забраковала её, не выступив по предмету запроса. Конфликт привёл к тому, что Гайдаров, Кузьмо и Чиликин решили, что в таких условиях продуктивно работать во фракции невозможно и покинули её. Был членом пяти комиссий — аграрной, рабочей, путей сообщения, бюджетной и рыболовной.

Работа в Баку 
Поле окончания работы Думы поселился в Баку,  1913 года был членом городской управы и начальником её Хозяйственного отделения. В том же 1913 вместе  А. Г. Бабаевым организовал нефтепромышленные общества "Деянет" и "Ширакет", До 1914-го года руководил просветительским мусульманским обществом "Сафа". В 1914 году вместе с Л. Л. Бычом, М. Гаджинским и другими членами Бакинской городской управы учредил "Общество изучения Кавказа". В марте 1916 избран заместителем председателя общества "Ниджат" (Спасение). 28 января 1916 года вместе А. Топчибашевым, М. Расулзаде и Х. Хасмамедовым вошёл в совет (совещательный орган), созданный при мусульманской фракции Государственной Думы. Вернулся в Дагестан после Февральской революции.

После Февральской революции 
Избран председателем Дагестанского мусульманского комитета. 9 марта 1917 назначен ОЗаКомом председателем Временного Исполнительного комитета Дагестанской области. 16
марта 1917 Гайдаров, председательствовал на собрании азербайджанской интеллигенции, входил в бюро Комитета Мусульманских Общественных Организаций. Однако 22 марта того же года старый состав бюро распущен и вместо него избрано Национальное Бюро Временного комитета Мусульманских Общественных Организаций Магомедом Гаждинским во главе. Гайдаров входил и в новый состав. 15-20 апреля на 1-м съезде кавказских мусульман в Баку избран членом Президиума.  

15 апреля 1917 года Гайдаров назначен комиссаром Временного правительства по управлению Дагестанской областью. На этом поту отдавал предпочтение проблемам  образования, в частности, продвигал идею изучения "тюркского" языка. По влиянием Гайдарова 15 июня 1917 в Темир-Хан-Шуре открыты учительские курсы "тюркского" языка

По мнению аварского историка Шахбана Хапизова, был одним из активных сторонников признания государственным языком Дагестана азербайджанского. Аварец Махач Дахадаев  в открытом письме обращался с отповедью к Гайдарову: «Теперь даже и слепые начинают видеть, что под соусом «тюркизма» Вы хотите подсунуть народу родное Вам азербайджанское наречие».

В конце 1917 года Ибрагим-бек Гайдаров избран во Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательном округе по списку №12 (Мусульманский социалистический блок).

В 1917 состоял в Бакинском Временном исполкоме, был комиссаром Елисаветпольской губернии. В 1918—1919 годах министр почт и телеграфа в правительстве Чермоева Горской республики.

Эмиграция

Во Франции 

В 1919 участвовал в Версальской мирной конференции во Франции.
С 1920 года — в эмиграции. Вначале жил во Франции. Работал чертежником на заводе Renault. С 1925 года жил, в основном, в Турции, где был занят частной деятельностью в качестве инженера путей сообщения.

Был масоном, членом ряда лож Великой ложи Франции. В 1924 году член-основатель парижской масонской ложи «Золотое руно» № 536, в 1926 входил в ложу «Прометей» № 558. С 1928 по 1936 год — в ложу «Астрея» № 500.

В Турции 
Ибрагим-бек Гайдаров переехал в Турцию,  по специальному приглашению Мустафы Кемаля Ататюрка в 1925 году и участвовал в строительстве железной дороги Анкара — Кайсери. Затем работал на разных участках Сивасской железной дороги. Он проявил себя не только как опытный профессионал в строительстве железных дорог в Турции, но и как ученый. С целью популяризации Кавказа перевел с русского на турецкий книги, изданные в Стамбуле в 1937 году. После землетрясения в Эрзинджане зимой 1939 года,  в результате которого погибли несколько ряд молодых коллег, он переехал в Анкару. С 1940 года до своей смерти он занимал руководящие должности в Турецких государственных железных дорогах, был членом Высшего научного комитета Министерства общественных работ. 

Похоронен в Анкаре на кладбище Джевеси.

Семья 

 Прадед (по отцу) — Хаджи Касум-бек, в документе под № 1 в камеральном описании бекам г. Дербента 1831 г. была указана семья прапорщика Хаджи Касум-бека, потомки которого приняли фамилию Гайдаровых. У Хаджи Касум-бека было два сына — старший: Минатулла-бек и младший: Ниматулла-бек (1827—1901).
 Двоюродный дед (по отцу) — Ниматулла-бек Хаджи-Касумбекович Гайдаров (1827—1901) царский генерал. Родился в Дербенте 4 октября 1827 г. Начальное образование он получил в Дербентском уездном училище. В 1843 г. он был определён на службу в Казикумухскую конную милицию. В последующие годы в составе Кавказской русской армии он принимал участие в боях против имама Шамиля ал-Гимрави (1797—1871). За отличия в боях ему было присвоено звание штабс-капитана (1857), а в 1861 г. капитаны. С 1859 г. был утвержден в должности ротного командира. В 1869 г. за отличия по службе был произведен в майоры и в следующем году был утвержден в должности командира батальона. За этот период Ниматулла-бек Гайдаров был награжден многими российскими военными орденами, а в 1878 г. был пожалован самым престижным военным орденом Российской империи — орденом Св. Георгия 4-й ст. В 1880—1881 гг. подполковник Гайдаров участвовал в Ахалтекинской экспедиции, в том числе во взятии крепости Геок-Тепе. Во время штурма крепости он командовал третьей из четырех штурмовых колонн. В 1881 году он был пожалован орденом Святого Георгия 3-й ст., став первым мусульманином-кавалером 3-й степени ордена Св. Георгия. Более того, 3-я степень ордена Святого Георгия считалась «генеральской» наградой, и Ниматулла-бек Гайдаров стал единственным на тот период подполковником-кавалером того ордена. В 1881 г. он был произведён в полковники, а в 1884 г. — в генерал-майоры с зачислением в запас армейской пехоты. Всю оставшуюся жизнь Ниматулла-бек провёл в Дербенте, где и скончался 27 января 1901 году.
 Дед (по отцу) — Минатулла-бек Хаджи-Касумбекович Гайдаров, 29 апреля 1886 г. был уволен от службы чином капитаном с мундиром и пенсией. У него было три сына — Иса-бек (ок. 1851-?), Муса-бек и Касум-бек (1858—1918).
 Отец — Иса-бек Минатуллаевич Гайдаров (ок. 1851-?) по происхождению лезгинский бек, приходился племянником (родной брат отца) генерал-майору Ниматулла-беку Гайдарову (1827—1901) и братом старосты г. Дербент Касум-беку Гайдарову (ум. 1918).
 Дядя (по отцу) — Муса-бек Минатуллаевич Гайдаров, по происхождению бек, был средним сыном Минатулла-бека Гайдарова. Сын Муса-бека — Гусейн-бек — закончил в г. Дербент начальную школу и занимался хозяйством. Писательница Мина Тансел пишет о том, что сын Муса-бека Гусейн-бек Гайдаров (ум. 1918) тоже был офицером. В 1918 г. во г. Владикавказе проводился съезд социал-демократической партии, куда был приглашён его дядя Касум-бек Минатуллаевич Гайдаров (ум. 1918) с группой представителей. По окончании съезда эта группа, в которой был и Гусейн-бек Гайдаров, была остановлена на пути в г. Дербент у станции «Мухаммед-кала» и расстреляна в лесу террористами, неподалеку от железнодорожной станции.
 Дядя (по отцу) — Касум-бек Минатуллаевич Гайдаров (1858—1918) — младший сын Минатулла-бека Гайдарова. Дербентский городской староста. Родился в г. Дербент в семье милицейского штабс-капитана Минатулла-бека Гайдарова, который сначала отвез сына для получения образования в Бакинское реальное училище (г. Баку), а по окончании отправил в Медико-хирургическую академию в г. Санкт-Петербурге, где тот числился вольнослушателем. К сорока годам он стал крепким хозяйственником, к авторитетному мнению которого прислушивались не только дербентцы, но и гости, в том числе и иностранные. Например, известный французский археолог и путешественник Жозеф де Бай (1853—1931), посетивший Дербент в 1900 году, отзывался о нем в чрезвычайно лестных выражениях. Он женился на русской девушке, вместе с которой в 1878 г. переехал в г. Дербент. Детей у него не было. Касум-бек занимался серьёзной общественно-политической деятельностью. В 1900 г. он был избран городским старостой Дербента и на 3-м и 4-м созывах Городского Собрания был вновь переизбран на эту должность. В 1909 г. из-за его революционной деятельности Кавказский наместник И. И. Воронцов-Дашков (1837—1916) исключил его фамилию из списка претендентов на указанную должность.
 Жена (с 1915) — Ниса-ханум (1900—1943), дочь Джахангир-бека Араблинского, сына генерала Балакиши-бека Араблинского (1828—1902).
 Сын — Минатулла Гейдар-оглы (5.09.1918, Баку — 16.08.2006, Бурхание), адвокат, один из лидеров партий социалистического направления, шахматист-любитель, последние годы жил в Измире 
 Дочь — Лейла (1920, Дербент — 1955, Стамбул),
 Дочь — Фатима в замужестве Алпэнгин (21.11.1921, Тифлис), мать писательницы Мины Тансел, в 2012 году жила в Анкаре.
 Дочь — Шермин в замужестве Озген (22.04.1926, Стамбул — 24.01.2011, Стамбул).
 Брат — Омар-бек Гейдароглу (1884, Дербент — 1973, Стамбул), инженер
 Брат — Осман-бек  Гайдаров (25.2.1888, Дербент — 1917, Петроград),  поступил на юридический факультет Петроградского университета, исключен, как не внесший плату весной 1917 года, погиб при штурме Зимнего дворца.
 Сестра — Умханум или Умханым (1898—?), рано овдовела, она и её сын Исабек Магомедтаир оглу Эфендиев (1924—после 2008), во время войны сосланы на станцию Аягуз, Казахстан.
 Сестра — осталась жить в Баку после 1921 года, имя и судьба неизвестны.

Труды 
 Стенографический отчёт избранных речей члена 3-й Думы от Дагестанской области и Закатальского округа Ибрагим-бека Гайдарова. // Баку, типография "Каспий" И.-б, Ашурбекова, 1912, 16 стр.

Адреса 
 1907 — Санкт-Петербург, ул. Подольская д. 31, кв 11.

Комментарии

Примечания

Литература 
  Усманова Д. М. Гайдаров Ибрагим-бек Исабекович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 119.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 421.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. табл. 41.

Рекомендуемые источники 
 Абдуллаев М. А. Ибрагим-Бек Гайдаров. Дагестан: время, судьбы.  / Махачкала, 1999. С. 430.

Архивные источники 
 Государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Фонд 46. Опись 1. Дело 72;
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 163.

Члены фракции социал-демократов
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Выпускники реального училища в Темир-хан-Шуре
Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Масоны ВЛФ
Похороненные в Анкаре
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Турции
Инженеры Российской империи
Дагестанская эмиграция